Советська ву́лиця — поширена назва вулиць на території країн колишнього СРСР.

Советська вулиця (Архангельськ)
 Советська вулиця (Барнаул)
 Советська вулиця (Всеволожськ)
 Советська вулиця (Єкатеринбург)
 Советська вулиця (Іваново)
 Советська вулиця (Ішимбай)
 Советська вулиця (Липецьк)
 Москва:
 Советська вулиця (Ізмайлово
 Советська вулиця (Внуково)
 Советська вулиця (Зеленоград)
 Советська вулиця (Рубльовка)
 Советська вулиця (Толстопальцево)
 Советська вулиця (Мурманськ)
 Советська вулиця (Новосибірськ)
 Советська вулиця (Оренбург)
 Советська вулиця (Пенза)
 Советська вулиця (Перм)
 Советська вулиця (Реутов)
 Советська вулиця (Ростов-на-Дону)
 Советська вулиця (Самара)
 Санкт-Петербург:
 1-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 2-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 3-я Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 4-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 5-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 6-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 7-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 8-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 9-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 10-а Советська вулиця (Санкт-Петербург)
 Советська вулиця (Саратов)
 Советська вулиця (Саров)
 Советська вулиця (Сочі)
 Советська вулиця (Твер)
 Советська вулиця (Тольятті)
 Советська вулиця (Тула)
 Советська вулиця (Ярославль)

Советська вулиця (Берестя)
 Советська вулиця (Гомель)
 Советська вулиця (Мінськ)
 Советська вулиця (Пружани)

Див. також
 Радянська вулиця

Вулиці